Terremoto dell'Islanda del 1706 – evento sismico del 20 aprile 1706 nell'Islanda sud-occidentale
 Terremoto della Maiella del 1706 – evento sismico del 3 novembre 1706 nel settore nord dell'allora regno di Napoli